Karl Bötticher – archeologo e architetto tedesco
 Stefan Bötticher – pistard tedesco